Виталий Самойлов:
 Самойлов, Виталий Анатольевич (род. 1962) — советский хоккеист.
 Самойлов, Виталий Олегович (род. 1975) — украинский футболист.